Brianesi – abitanti di Briana
Brianesi – abitanti di Villa di Briano